Sezóna 2003/2004 byla 29. sezonou Švédské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým HV 71 Jönköping. Poslední dva týmy základní části hrály Kvalserien (baráž o udržení) proti nejlepším celkům druhé ligy.

Základní část

Play off

Kvalserien (baráž) 

██ Nominovali se do příštího ročníku Elitserien

██ Hráli v dalším ročníku Hockeyallsvenskan

Lední hokej v roce 2003
Lední hokej v roce 2004
2003/2004
Sport ve Švédsku v roce 2003
Sport ve Švédsku v roce 2004